Carreau steht für:

 Carreau (Einheit), französisches Feld- und Flächenmaß auf Haiti
 Keramikfliese im französischen
 Le Carreau, Theater in Forbach, Grand Est, Frankreich
 Carreau bezeichnet einen Treffer im Pétanque, bei dem die Schusskugel dort liegen bleibt, wo die geschossene Kugel vorher lag

Siehe auch:
 Carro